Тритонида может означать:

 Тритонида — в древнегреческой мифологии нимфа.
  — в античной географии озеро в Ливии.